Nandi (Nadi) – miasto na Fidżi
 Nandi – grupa etniczna w Afryce
 Nandi – dystrykt w Kenii
 Nandi – hrabstwo w Kenii
 Nandi Hills – góry w Kenii
 Nandi Hills – góry w Indiach

 Nandi – byk, na którym jeździ Śiwa